In der Hallensaison 2013/14 sicherte sich der Uhlenhorster HC erstmals den Hallentitel.

Die Hallensaison 2013/14 begann am 6. Dezember 2013. Die Endrunde der letzten Vier sollte eigentlich in Berlin ausgetragen werden, wurde dann aber kurzfristig wegen Terminkonflikten nach Hamburg verlegt. Die Doppelendrunde der Damen und Herren wurde vom Harvestehuder THC ausgerichtet und fand in der Sporthalle Hamburg statt.

Legende:

Hauptrunde 
Tabellenstände nach dem letzten Gruppen-Spieltag am 19. Januar 2014

Endrunde 
Die Endrunde der letzten Vier fand am 8. und 9. Februar 2014 zusammen mit den Herren in der Sporthalle Hamburg statt.

Aufstieg 
Die Meister der Regionalligen Nord, Ost, Süd und West steigen in die Bundesliga auf. Falls es sich dabei um eine zweite Mannschaft handelt, geht das Aufstiegsrecht an die nächstplatzierte Mannschaft über.

Aufsteiger für die Saison 2014/15 sind: Großflottbeker THGC (Nord), SC Charlottenburg (Ost), HG Nürnberg (Süd) und RTHC Bayer Leverkusen (West).

Quellen

Weblinks 
 hockey.de → Bundesliga Halle 13/14

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 2013
Hockey 2014